Lokalisierung steht für:

 Ortsbestimmung, allgemein
 Lokalisierung (Robotik), die Fähigkeit eines Roboters, seine Position festzustellen
 Lokalisierung (Softwareentwicklung), die Anpassung von Benutzerschnittstellen über einem gemeinsamen Funktionskern

Physik und Mathematik:
 Lokalisierung (Physik), die Konzentration der Amplitude einer Welle an einem Ort
 Lokalisierung (Algebra), das Hinzufügen von inversen Elementen zu einer Struktur
 Lokalisierung (Stochastik), das Erweitern einer Klasse von Prozessen durch gezieltes Stoppen

Siehe auch:
 Lokalisation
 Multimedialokalisierung
 Lokalisierungsgebot, deutsches Rechtsanwaltschaftsrecht